Бритто — фамилия, известные носители:

 Бритто, Итан (род. 2000) — гибралтарский футболист.
 Бритто, Вилли (род. 1996) — ивуарийский футболист.
 Бритто, Джеррел (род. 1992) — тринидадский футболист.